Список річок Хорватії. Відсортовано за довжиною річок у межах країни:

Див. також 
 Географія Хорватії
 Список річок Європи

Джерела 
 

Хорватія
Річки